Вебстер има више значења:
 Округ Вебстер (Џорџија)
 Округ Вебстер (Ајова)
 Округ Вебстер (Западна Вирџинија)
 Округ Вебстер (Кентаки)
 Округ Вебстер (Луизијана)
 Округ Вебстер (Мисисипи)
 Округ Вебстер (Мисури)
 Округ Вебстер (Небраска)
 Вебстер (Масачусетс)
 Вебстер (Пенсилванија)
 Вебстер (Тексас)
 Вебстер (Флорида)
 Вебстер (Јужна Дакота)
 Вебстер (Њујорк)
 Вебстер (Висконсин)
 Вебстер (Северна Каролина)